Der Copa do Brasil 2005 war die 17. Austragung dieses nationalen Fußball-Pokal-Wettbewerbs in Brasilien. Die Copa wurde vom Brasilianischen Sportverband, dem CBF, ausgerichtet. Der Pokalsieger war als Teilnehmer an der Copa Libertadores 2006 qualifiziert.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 2. Februar 2005 in seine Saison und endete am 22. Juni 2005. Am Ende der Saison wurde der Paulista FC der zehnte Titelträger. Torschützenkönig wurde Fred vom Cruzeiro EC mit 14 Treffern.

Höchste Siege
 Cruzeiro Belo Horizonte – CS Sergipe: 7:0 (16. Februar 2005 – 1. Runde Rückspiel)

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus den 10 besten Klubs aus dem CBF Ranking aus 2004. Die weiteren  54 Teilnehmer ergaben sich aus den Fußballmeisterschaften der Bundesstaaten von Brasilien 2004.

Die fünf Teilnehmer an der Copa Libertadores 2005 nahmen nicht an dem Wettbewerb teil. Dieses waren der FC São Paulo (6. im CBF Ranking), Palmeiras São Paulo (7.), FC Santos (10.), Athletico Paranaense und EC Santo André. Die Qualifikationsplätze der ersten drei gingen an die nächsten im CBF Ranking.

Teilnehmer CBF Ranking

Teilnehmer Staatsmeisterschaften

Der EC Bahia vom gleichnamigen Verband nahm für den AE Catuense teil, welcher seine Teilnahme abgesagt hatte.

Für den Verband von Piauí war ursprünglich der Parnahyba SC qualifiziert. Dieser trat aber nicht an und wurde durch den 4 de Julho EC ersetzt.

Auch der Grêmio Esportivo Glória vom Verband aus Rio Grande do Sul zog seine Meldung zurück. Für diesen nahm der EC Juventude teil.

Modus 
Der Modus bestand aus einem K.-o.-System. Für die ersten beiden Runden bestand die Regelung, dass wenn eine Mannschaft in einem Auswärts-Hinspiel mit mindestens zwei Toren unterschied gewinnt, es kein Rückspiel gibt.	

Es zählte das Torverhältnis. Bei Gleichheit wurde die Auswärtstorregel angewandt. Stand nach heranziehen dieser kein Sieger fest, wurde dieser im Elfmeterschießen ermittelt.

Turnierplan 
In der ersten Runde des Wettbewerbs wurde im Spiel zwischen CA Hermann Aichinger und Ituano FC durch Hermann Aichinger der nicht spielberechtigte Spieler Fabiano eingesetzt. Ituano wurde deshalb zum Sieger der Paarung erklärt.

Finalspiele

Hinspiel

Rückspiel

Die Meistermannschaft

Torschützenliste

Zuschauer

Meistbesuchte Spiele

Wenigsten besuchten Spiele

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com

2005
Fußballsaison 2005